Andrzej Olszowski (1621–1677) – biskup
Antoni Olszowski – stolnik ostrzeszowski i piotrkowski
Grzegorz Olszowski (ur. 1967) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy katowicki
Jan Olszowski (ur. 1947) – polityk
Roman Olszowski (1890–1957) – rzeźbiarz
Stefan Olszowski (ur. 1931) – działacz PZPR
Walerian Olszowski (1587-1650) - kasztelan spicymierski
Wojciech Olszowski (1916–1972) – prezbiter

Polskie nazwiska